EDSA bezeichnet:
 den Europäischen Datenschutzausschuss, eine Einrichtung der Europäischen Union mit eigener Rechtspersönlichkeit
 die European Dental Student Association, eine europaweite Vereinigung von Studenten der Zahnmedizin
 den Flugplatz Albstadt-Degerfeld, ICAO-Code des Flugplatzes in Baden-Württemberg
 die Epifanio de los Santos Avenue, eine der wichtigsten Verkehrsadern in Metro Manila, die auch in der jüngeren philippinischen Geschichte bei den Revolutionen 1986 und 2001 eine Rolle spielte

EDSA